Neuenhausen steht für:
 Neuenhausen (Grevenbroich), Ortsteil der Stadt Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen
 Neuenhausen (Hagen im Bremischen), Gut in der Ortschaft Lehnstedt (Hagen im Bremischen) in der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Neuenhausen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:

 Siegfried Neuenhausen (* 1931), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker, Autor und Herausgeber sowie Plastiker des Realismus
 Ulrich Neuenhausen (* 1962), evangelischer Theologe, Autor und Leiter des Forum Wiedenest

Siehe auch:
 Neuhausen
 Neunhausen
 Neuenhäusen
 Neuenhaus (Begriffsklärung)